Brione kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Brione, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Brescia, 
 Brione, Trento, frazione, Borgo Chiese, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Brione, Bergamo, ort, Lombardiet, Provincia di Bergamo, 
 Brione, Torino, ort, Piemonte, Provincia di Torino,

Schweiz 

 Brione Verzasca, ort och kommun, 
 Brione sopra Minusio, ort och kommun,